Плоское — деревня в Емельяновском районе Красноярского края. Входит в состав Устюгского сельсовета.

География 
Деревня находится в центральной части края, в пределах подтаёжно-лесостепного района лесостепной зоны, при автодороге , на расстоянии приблизительно 13 километров (по прямой) к северо-северо-востоку (NNE) от посёлка городского типа Емельяново, административного центра района. Абсолютная высота — 251 метр над уровнем моря.
Климат
Климат характеризуется как резко континентальный, с продолжительной морозной зимой и коротким тёплым летом. Средняя температура воздуха самого тёплого месяца (июля) составляет 19 °C (абсолютный максимум — 38 °C); самого холодного (января) — −16 °C (абсолютный минимум — −53 °C). Продолжительность безморозного периода составляет в среднем 95 — 115 дней. Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 430—680 мм, из которых большая часть выпадает в летний период.

Население 

 Половой состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 45,7 %, женщины — соответственно 54,3 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 94 % из 138 чел.

Примечания 

Населённые пункты Емельяновского района